Isabella di Valois (1313-1383) – duchessa consorte di Borbone e Contessa consorte di Clermont, dal 1341 al 1356
Isabella di Valois (1348-1372), figlia di Giovanni II di Francia;
Isabella di Valois (1389-1409), figlia di Carlo VI di Francia;
Isabella di Valois (1373-1378), figlia di Carlo V di Francia.
Isabella o Elisabetta di Valois (1545-1568) , figlia di Enrico II di Francia e regina consorte di Spagna come terza moglie di Filippo II di Spagna.